Мастърс (), по-рано наричан Бенсън Енд Хеджис Мастърс (Benson & Hedges Masters), е професионално състезание по снукър.

Въпреки че никога не е бил турнир за световната ранглиста, той се е превърнал в едно от най-престижните състезания през спортния сезон. Наградният му фонд е по-висок от този на другите състезания, с изключение на Световното първенство.

За първи път турнира се провежда през 1975 г. в Лондон. През тази година са привлечени 10 играчи и Мастърса е спечелен от Джон Спенсър. Във финала той побеждава Рей Риърдън с 9 на 8 фрейма и получава награда от 2000 паунда. Финалния мач се решава в седемнайсетия (последен възможен) фрейм, след като резултатът достига до 8 на 8 фрейма след края на 16-ия фрейм.

През годините на състезанието има много значими срещи. Една от най-значимите е финала през 1991 г., когато Стивън Хендри побеждава Mike Hallett с 9-8 фрейма, след като му се налага да наваксва резултат от 7-0, а по-късно 8-2 фрейма. Тази загуба слага край на дните на Mike Hallett водещ играч в снукъра.

От създаването на Мастърса до 2003 г. той е спонсориран от Бенсън Енд Хеджис, но британските ограничения, наложени над рекламата на тютюн, оставят състезанието без спонсор за следващата година. През 2005 г. спонсор на турнира става Rileys Club, а през 2006 – Saga Insurance.

Победители 

 
Спортни състезания в Лондон